Матеюк Антоній (†1919) — головний капелан Армії УНР.
 Матеюк Світлана Миколаївна (1939) — українська співачка, педагог, науковець.
 Матеюк Микола Антонович (1908—1960) — український господарчий діяч.

Українські прізвища